Венгрия принимала участие в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине в 24-й раз за свою историю (в 19-й раз как независимое государство). Страну представлял 171 спортсмен в 20 видах спорта. Команда завоевала 11 медалей.

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Результаты сборной Венгрии в базе данных МОК
 Спортсмены сборной и медалисты на сайте www.sports-reference.com

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года